Les Démons du passé (), film réalisé par Malcolm Clarke sorti en 1995 ;
 Les Démons du passé (),  de la saison 3 de la série télévisée Angel diffusé en 2001.